Agata Ozdobová-Błachová (roz. Ozdobová) (* 25. února 1988 Opolí) je polská zápasnice – judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v rodném Opolí v 9 letech pod vedením Edwarda Faciejewa. V polské ženské reprezentaci se pohybuje s přestávkami od roku 2008 v polostřední váze do 63 kg. V začátcích své sportovní kariéry dávala přednost studiím a členkou armádní vrcholového tréninkového centra ve Vratislavi se stala teprve ve svých 25 letech v roce 2013. V roce 2014 překvapila třetím místem na mistrovství Evropy v Montpellier. Její slabá účast na turnajích světového poháru a zranění kolene na podzim 2015 jí však nakonec stálo účast na olympijských hrách v Riu, nezískala dostatečný počet bodů pro kvalifikaci.

Vítězství 
 2017 – 1× světový pohár (Minsk)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Polsku

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Agaty Błachové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Agaty Błachové na judobase.org

Polské judistky
Narození v roce 1988
Žijící lidé
Ženy
Narození 25. února
Narození v Opolí